В данном списке представлены крупнейшие города американского штата Монтана.

Примечания 

 
Монтана
Списки:Монтана